Andronikaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Elewter Luarsabowitsch Andronikaschwili (1910–1989), russisch-georgischer Physiker und Hochschullehrer
 Iwane Andronikaschwili (1798–1868), georgischer Fürst und russischer General
 Ketewan Andronikaschwili (1754–1782), georgische Adlige und die erste Gemahlin von König Giorgi XII. von Kartlien-Kachetien

Siehe auch:
 Andronikow